Bister (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Wallis
bister (kleur), een geelbruin kleurpigment